Агис I (, Agis I) е в гръцката митология легендарен цар на Спарта през 11 век пр.н.е. (ок. 1061 – 1059 пр.н.е. или 930 – 900 пр.н.е.), основател на династията Агиди.

Той е син на цар Евристен от Хераклидите, пра-правнук на Херакъл и основател на владетелската династия Еврипонтиди.

Агис I е баща на Ехестрат и Амфхикъл, вероятно и на Ликург.

Агис I става цар на Спарта след смъртта на баща му около 1061 пр.н.е. и управлява една или две години. Неговия син Ехестрат го последва на трона.

Източници 
 Херодот, 1, 54; 7, 204.
 Павзаний 3, 2, 1 – 2.
 Karl-Wilhelm Welwei, Agis I. In: Der Neue Pauly. Bd. 1, 1996, Sp. 258.

Митологични царе на Спарта